Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Alblasserdam

Albrandswaard

Alphen aan den Rijn

Barendrecht

Bergambacht

Bernisse

Binnenmaas

Bodegraven

Boskoop

Brielle

Capelle a/d IJssel

Cromstrijen

Delft

Dirksland

Dordrecht

Giessenlanden

Goedereede

Gorinchem

Gouda

Graafstroom

's-Gravenhage

Hardinxveld-G'dam

Hellevoetsluis

Hendrik-Ido-Ambacht

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Korendijk

Krimpen a/d IJssel

Lansingerland

Leerdam

Leiden

Leiderdorp

Leidschendam-Voorburg

Liesveld

Lisse

Maassluis

Middelharnis

Midden-Delfland

Nederlek

Nieuwkoop

Nieuw-Lekkerland

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Oostflakkee

Oud-Beijerland

Ouderkerk

Papendrecht

Pijnacker-Nootdorp

Reeuwijk

Ridderkerk

Rijnwoude

Rijswijk

Rotterdam

Schiedam

Schoonhoven

Sliedrecht

Spijkenisse

Strijen

Teylingen

Vlaardingen

Vlist

Voorschoten

Waddinxveen

Wassenaar

Westland

Westvoorne

Zederik

Zoetermeer

Zoeterwoude

Zuidplas

Zwijndrecht

Zuid-Holland
Politiek in Zuid-Holland